J.F.O.M. est une abréviation qui peut évoquer:

 un mouvement de jeunesse collaborationniste, fondé en 1941 : La Jeunesse de France et d'Outre-mer.
 les beurs : « jeunes Français d'origine maghrébine » (JFOM)